El término control de estrés hace referencia a un conjunto de técnicas que tienen la finalidad de equipar a una persona de mecanismos eficaces para afrontar el estrés, definiendo estrés como la respuesta fisiológica de una persona a un estímulo interno o externo que desencadena la reacción de lucha o huida. El control de estrés es eficaz cuando una persona utiliza estrategias de afrontamiento o cambio de situaciones estresantes.

Historia 

En sus trabajos pioneros, Walter Cannon y Hans Selye usaron animales para establecer las bases científicas tempranas en el estudio del estrés y extrapolar a seres humanos los resultados observados. Midieron las respuestas fisiológicas de animales sometidos a presiones externas, cambios abruptos de temperatura, calor y frío prolongados y procedimientos quirúrgicos.

Referencias 

Psicoterapia